Гранха ел Оасис има више значења:

 Гранха ел Оасис, Лас Баранкас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранха ел Оасис (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику